

Храброво — село, Варненська область, община Провадія
 Храброво — село, Добрицька область, община Балчик

Храброво — село, Дмитровський міський округ, Московська область